Nottingham Open 2022, właśc. Rothesay Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Nottingham Open rozgrywany w dniach 6–12 czerwca 2022 roku w Nottingham na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 239 477 dolarów amerykańkich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Anglii